San Miguel de la Ribera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel de la Ribera (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 San Miguel de la Ribera (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar